ten Doornkaat Koolman ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard ten Doornkaat Koolman (1916–1992), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Mehrheitsaktionär des Unternehmens Doornkaat
 Jan ten Doornkaat Koolman (1773–1851), deutscher Unternehmer, Gründer des Unternehmens Doornkaat
 Jan ten Doornkaat Koolman (Politiker) (1815–1889), deutscher Unternehmer, Pomologe und Politiker (NLP)
 Kriso ten Doornkaat Koolman (* 1960), deutsche Malerin, Grafikerin und Skulptoristin, siehe Kriso ten Doornkaat